Le Sport Club Kriens est un club de football de la ville de Kriens, fondé en 1944. Il évolue actuellement en Challenge League.

Historique 
Le SC Kriens est fondé le  juillet 1944. Quinze ans plus tard, le club est promu en quatrième division. En 1971-1972, le club monte en troisième division, puis, deux ans plus tard, le club atteint la LNB.

Après la saison 1980-1981, Kriens est relégué, mais revient en 1990, puis, en 1993, réussit l'exploit d'être promu en LNA, mais n'y restera qu'une seule saison avant de revenir dans l'élite, en 1997. Après un bon début de saison 1997-1998, le club s'effondre lors des matchs retours et sera de nouveau relégué en deuxième division. Le club connaîtra ensuite des allées et venues entre les divisions inférieures pour revenir en 2018 en deuxième division.

Le club connaîtra son plus beau succès en 2010 en atteignant la demi-finale de la Coupe de Suisse contre le FC Bâle, ne perdant que 1 à 0 contre le futur vainqueur.

Palmarès

Liens externes 
 
 

Kriens
Club sportif dans le canton de Lucerne
Club de football fondé en 1944